Виллендорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Нойнкирхен. Население составляет 847 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 7,31 км². Официальный код — 3 18 45.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йоханнес Бауэр (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 Список BLK занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии